Tomáš Káňa (né le  à Opava en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 2005, il débute avec le HC Vítkovice dans l'Extraliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2006 dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en  en . En 2007, il part en Amérique du Nord. Alors qu'il évolue dans l'ECHL, il est échangé le  avec Brendan Bell aux Blue Jackets de Columbus en retour de Pascal Pelletier. Le , il joue son premier match dans la LNH avec les Blue Jackets contre le Lightning de Tampa Bay.

Carrière internationale 
Il a représenté la République tchèque en sélection jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||42 ||5 ||9 ||14 ||50 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2006-2007 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||44 ||9 ||7 ||16 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Aces de l'Alaska || ECHL ||12 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|2007-2008 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||8 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HC Slovan Ústečtí Lvi || Extraliga tch. ||5 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Aces de l'Alaska || ECHL ||30 ||6 ||14 ||20 ||65 ||21 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
|2008-2009 || Rivermen de Peoria || LAH ||18 ||1 ||0 ||1 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Aces de l'Alaska || ECHL || 11|| 0|| 6|| 6|| 10|| || || || ||
|-
|2009-2010 || Crunch de Syracuse || LAH || 50|| 15|| 13|| 28|| 47|| || || || || 
|-
|2009-2010 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || || 
|-
|2010-2011 || Falcons de Springfield || LAH || 31|| 2|| 4|| 6|| 43|| || || || || 
|- 
|2011-2012 || HC Vítkovice || Extraliga tch. || 36|| 5|| 4|| 9|| 36|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2012-2013 || HC Vítkovice || Extraliga tch. || 9|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| HC Karlovy Vary || Extraliga tch. || 15|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| KLH Chomutov || Extraliga tch. || 9|| 1|| 0|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2013-2014 || HC Vítkovice || 2.liga || 5|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HK Arystan Temirtaou || Kazakhstan || 23|| 10|| 11|| 21|| 40|| 7|| 1|| 0|| 1|| 10
|- 
|2014-2015 || HC Prostejov || 1.liga || 5|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2014-2015 || EHC Klostersee || Oberliga || 10|| 4|| 6|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || MsHK Žilina || Extraliga Slo. || 5|| 0||1 ||1 || 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || Swindon Wildcats || EPIHL || 12|| 8||5 ||13 || 45|| 2 || 1||2 ||3 || 38
|-
| 2015-2016 || HC Frýdek-Místek || 2.liga || 36 || 12 || 34 || 46 || 81 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tch. || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Frýdek-Místek || 1.liga || 17 || 2 || 4 || 6 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HSC Csíkszereda || MOL Liga || 6 || 0 || 0 || 0 || || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HSC Csíkszereda || CNH || 6 || 7 || 6 || 13 || 4 || 9 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2017-2018 || HC RT Torax Poruba || 2. liga ||40 ||14 ||21 ||35 ||36 ||8 ||7 ||9 ||16 ||29 
|-
| 2018-2019 || KH Zagłębie Sosnowiec || Polska Hokej Liga ||36 ||14 ||13 ||27 ||38 ||3 ||1 ||1 ||2 ||18 
|-
| 2019-2020 || Milton Keynes Lightning || NIHL ||49 ||30 ||38 ||68 ||133 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || HK Nový Jičín || 2.liga  ||  ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1987
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du HC Vítkovice
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du KLH Chomutov
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Klostersee
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du HC Oceláři Třinec